CEEC steht als Abkürzung für:

 Center for Energy and Environmental Chemistry an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
 Central and Eastern European Countries, wird von Eurostat derzeit für Länder des MOEL- (CEE)-Raums verwendet, die eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstreben
 Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis, ein Internetprojekt, das digitalisierte Handschriften des Mittelalters für die Öffentlichkeit anbietet
 Committee of European Economic Co-operation, eine europäische Konferenz, die 1947 an der Wiederherstellung der europäischen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete, Vorgänger der OECD
 Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, ist ein Non-Profit-Unternehmensverband im Bereich Energietechnik und Forschung in Katalonien 

Abkürzung